BR poate fi:
 Brom, element chimic cu simbolul Br
 Brazilia, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .br, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Brazilia
 Brăila, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Brindisi, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Bihar, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Baton Rouge, Louisiana, oraș în Statele Unite ale Americii
 Limba bretonă, codul ISO 639-1
 British Rail, companie de transport feroviar din Marea Britanie
 <br>, element XHTML și HTML